Национальная волость — название административно-территориальных единиц низшего уровня в сельской местности в ряде стран.

 Национальные волости КНР — 4-уровень административно-территориального деления КНР.
 Вепсская национальная волость — автономия северных вепсов в составе Республики Карелия.
 Национальные волости СССР - тип административно-территориальных единиц СССР, существовавший во второй половине 1920-х годов.